Кики Бертенс је освојила турнир. У финалу је савладала Симону Халеп са 2:6, 7:6, 6:2.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Резултати такмичења на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Синсинатија 2018.
Отворено првенство Синсинатија — жене појединачно